Der Diskuswurf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 wurde am 30. Juni und 1. Juli 2012 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Europameisterin wurde die kroatische Titelverteidigerin Sandra Perković. Rang zwei belegte die deutsche Vizeweltmeisterin von 2011 Nadine Müller. Die Ukrainerin Natalija Semenowa errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Auch bei diesen Europameisterschaften wurde der bereits seit 1986 bestehende EM-Rekord nicht übertroffen. Die größte Weite erzielte die kroatische Europameisterin Sandra Perković im Finale mit 67,62 m, womit sie 3,74 m unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihr 9,18 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
30. Juni 2012, 11:00 Uhr

25 Wettbewerberinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Vier von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 61,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den sechs nächstplatzierten Sportlerinnen (hellgrün unterlegt) auf zwölf Werferinnen aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 56,95 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

1. Juni 2012, 18:05 Uhr

Weblinks 
 Helsinki European Championships european-athletics.com, abgerufen am 6. März 2023
 Europameisterschaft in Helsinki (Finnland), leichtathletik.de, abgerufen am 6. März 2023
 Women Discus Throw Athletics European Championship 2012 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 6. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 22nd European Athletics Championships Helsinki FIN 27 JUN–01 JUL 2012 Olympiastadion, Women Discus Throw, S. 692, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 6. März 2023
 XXI European Championship, Helsinki 2012, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 6. März 2023

Videolink 
 Sandra Perković EP Helsinki 2012 - zlato, youtube.com, abgerufen am 6. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Diskuswurf Frauen